Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 91 кг на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 24 июля по 6 августа во дворце спорта Рёгоку Кокугикан. В соревнованиях участвует 17 спортсменов из 17 стран.

История 
Соревнование по боксу в мужском тяжелом весе на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в 26 раз. Тяжелая весовая категория впервые появился на Олимпийском турнире по боксу в 1904 году и в ней разыгрывали медали на всех Играх в которых проводился боксерский турнир. До Игр 1980 года тяжелая весовая категория была не ограничена уровнем верхнего веса. С 1984 года при появлении категории сверхтяжелого веса изменен критерий отбора тяжеловесов по весу нижний 81 кг и верхний 91 кг. 
Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине является российский боксёр Евгений Тищенко, который после Игр в Рио-де-Жанейро перешёл в профессионалы и участие в турнире не принимает.
Действующий чемпион мира Муслим Гаджимагомедов из России квалифицировался на Игры.
 Олимпийский чемпион в полутяжелой дисциплине кубинский боксёр  Хулио Сесар Ла Крус перешёл в весовую категорию до 91 кг и принимает участие в турнире в тяжелой весовой категории.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица 
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года

Бокс на летних Олимпийских играх 2020